Карамышское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Карамышское сельское поселение — входит в Красноармейский район Саратовской области
 Карамышское сельское поселение — входит в Татищевский район Саратовской области